El Torneig de Singapur 2021, oficialment conegut com a Singapore Tennis Open 2021, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 21 i el 28 de febrer del 2021 a l'OCBC Arena de Singapur.

El torneig es va incloure en el circuit per una única edició l'any 2021 a causa de la cancel·lació de diversos torneigs per la pandèmia de COVID-19.

El tennista australià Alexei Popyrin va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

Esport a Singapur
ATP Tour 2021